Songsan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Songsan-myeon, Dangjin, socken i Dangjin, Södra Chungcheong, 
 Songsan-myeon, Hwaseong, socken i Hwaseong, Gyeonggi,